Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel de Next Generation Adelaide International) van 2006 werd gespeeld van 2 januari tot en met 8 januari in het Australische Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Samenvatting

Eerste ronde
De naar de 172e plaats afgezakte Mark Philippoussis versloeg in de eerste ronde Vincent Spadea. Scud had alleen in de tweede set wat tegenstand van de Amerikaan. Lleyton Hewitt moest de eerste set afstaan aan Jan Hernych, maar wist toch de wedstrijd te winnen. Ivo Karlović won van de als achtste geplaatste Argentijn Juan Ignacio Chela.

Tweede ronde
Xavier Malisse leek in de tiebreak van de derde set te verliezen van de als vierde geplaatste Mario Ančić en kreeg drie matchpoints tegen. Hij won echter de tiebreak uiteindelijk met 8-6. Florent Serra won in drie sets van de als derde geplaatste Tommy Robredo. Andreas Seppi schakelde eveneens in drie sets de als vijfde geplaatste James Blake uit. 

De als tweede geplaatste Dominik Hrbatý won van Mark Philippoussis in drie sets. Lleyton Hewitt was verloor van Philipp Kohlschreiber. De Duitser won de eerste set met 6-3, waarna de als eerste geplaatste Australiër de tweede set met 6-0 naar zich toetrok. De derde set ging gelijk op en uiteindelijk was het Kohlschreiber die de beslissende break kon maken.

Kwartfinale
Xavier Malisse won van Andreas Seppi met 6-0, 6-1. Seppi moest 23 maal zijn tweede service gebruiken en maakte daarmee slechts twee punten. De partij duurde 48 minuten. Dominik Hrbatý speelde nagenoeg foutloos vanaf de baseline en versloeg Kenneth Carlsen in twee sets. Tomáš Berdych won van de Duitser Philipp Kohlschreiber. Florent Serra drong ten slotte door tot de laatste vier. Hij had wel drie sets nodig tegen de als zevende geplaatste Jarkko Nieminen.

Halve finale
Xavier Malisse stond na vijf games 2-3 achter in zijn partij tegen Tomáš Berdych. Toch verloor de Tsjech, nadat hij nog één game won. Florent Serra won van de als tweede geplaatste Dominik Hrbatý. De laatste had last van de wind en produceerde 27 afzwaaiers.

Finale
Xavier Malisse kwam zowel in het enkelspel als in het dubbelspel veelvuldig in actie. Dit drukke schema deed hem in de finale de das om. Daarbij had Malisse blaren op zijn voeten waardoor hij niet vrijuit kon bewegen. De lange rally's waren dan ook in de meeste gevallen voor Florent Serra. Serra boekte zo zijn tweede toernooizege in zijn carrière.

Toernooischema 

* opgave/walk-over

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide